Should a Mother Tell – film del 1915 diretto da J. Gordon Edwards
Should a Mother Tell – cortometraggio del 1925 diretto da Alexander Butler